DDR-Fußball-Oberliga 1989/1990 var Östtysklands högstadivision i fotboll för herrar den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Dynamo Dresden.

Sluttabell

Förklaring

Resultattabell

Skytteligan

Östtyska mästarna

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1989/1990
1989/1990
1989 i Östtyskland
1990 i Östtyskland